Arborea se poate referi la:

Arborea, Botoșani, sat din comuna George Enescu, în partea de nord a județului Botoșani, România
Arborea, Italia, comună din provincia Oristano, regiunea Sardinia, Italia